Кубок России 1998 года прошел в Москве на спортивной базе "Северный" с 23 по 27 февраля.

В финальной стадии турнира приняли участие 27 пятиборцев.

По результатам соревнований был сформирован состав сборной России, для участия в первом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который должен пройти в городе Нью-Йорк в США с 12 по 16 марта 1998 года. 

Обладателем Кубка России стал динамовец из Московской области Алексей Есипенко. Залогом его успеха стало великолепное выступление в фехтовании, где он набрал 1108 очков, значительно опередив остальных пятиборцев.

Неудачно выступили наши ведущие пятиборцы Сватковский Дмитрий и Эдуард Зеновка. Сватковский получил всего 784 очка в фехтовании в итоге занял 10 место. Серебряный медалист Олимпийских игр в Атланте Зеновка потерпел неудачу в стрельбе 892 очка и в итоге завершил турнир на 8 месте.

Итоговые результаты 
 Личное первенство. Итоговые результаты.

Ссылки 
 "Спорт-Экспресс" Официальный сайт 
 "Советский спорт" Официальный сайт
 Федерация пятиборья России

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве
Кубок России по современному пятиборью